Die SAP Open 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis zum 19. Februar 2012 in San José stattfand. Es wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in São Paulo die Brasil Open gespielt. Letztere zählen genau wie die SAP Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehört.

Im Einzel konnte Milos Raonic aus Kanada seinen Vorjahrestitel durch einen Finalsieg gegen den Usbeken Denis Istomin erfolgreich verteidigen. Dies war der sein zweiter ATP-Titel im Jahr 2012 und der insgesamt dritte seiner Karriere. Istomin hingegen wartet nach seinem zweiten Finale weiterhin auf seinen ersten Titel. Für eine kleine Überraschung sorgte der Bulgare Dimitar Kutrowski, der als Qualifikant in seinem ersten ATP-Turnier – auch aufgrund einer glücklichen Auslosung – sogleich das Viertelfinale erreichte. Im Mai 2012 gab die ATP allerdings bekannt, dass bei Kutrowski die verbotene Substanz Methylhexanamin festgestellt worden war, die er laut eigener Aussage durch das Nahrungsergänzungsmittel Jack3D zu sich genommen hatte. Kutrowski wurde daraufhin für zwei Jahre gesperrt.

Im Doppel traten Scott Lipsky und Rajeev Ram zur Titelverteidigung an und erreichten das Halbfinale. Der Turniersieg ging an Mark Knowles und Xavier Malisse, die sich im Finale gegen Kevin Anderson und Frank Moser durchsetzten. Dies war ihr zweiter gemeinsamer ATP-Titel, der erste im Jahr 2012. Knowles hatte im Laufe seiner Karriere 53 Titel mit anderen Partnern gewonnen, Malisse derer fünf. Anderson und Moser hingegen verpassten es, ihren jeweils ersten Doppeltitel zu gewinnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in San José (Kalifornien)